Mallama kan syfta på:

Colombia 

 Mallama (kommun i Colombia), Nariño, 
 Piedrancha, ort, Nariño,